W Polsce: 
 Żukowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Żukowice
 Żukowice – przystanek kolejowy w ww. wsi 
 Żukowice – dawna gromada
 Żukowice – gmina
 Żukowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn

Zobacz też: Nowe Żukowice, Stare Żukowice